Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2001 года — 25 чемпионат мира среди молодёжи. Турнир проводился в столице России Москве, а также подмосковном Подольске с 26 декабря 2000 года по 5 января 2001 года. Победителем чемпионата стала сборная Чехии, в финале обыгравшая сборную Финляндии со счётом 2:1. Третье место заняла сборная Канады, которая в овертайме выиграла у сборной Швеции со счётом 2:1.

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Турнир на выбывание 

Сборная Казахстана по итогам турнира отправилась в первый дивизион.

Плей-офф

1/4 финала

Утешительный турнир

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды

Итоговое положение 

2001
М
Декабрь 2000 года
Январь 2001 года